Mehrere U-Boote der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Otus. Der Name kommt von der Zwergohreule (Otus), und folgt dem Namensschema, alle Boote der jeweiligen Klasse mit «O» zu benennen (bei beiden Klassen jeweils mythologische Gestalten, Tiere und anderes)

HMS Otus (N92) war ein Boot der Odin-Klasse. Das Boot lief 1928 vom Stapel und wurde 1946 verschrottet.
HMS Otus (S18) war ein U-Boot der Oberon-Klasse. Das Boot wurde 1963 in Dienst und 1991 außer Dienst gestellt. Sie liegt heute in Sassnitz (Rügen) in der Erlebniswelt U-Boot.

Schiffsname der Royal Navy